Space cake dessert contenant du cannabis ;
 Space Cake, bande dessinée de Jean et Simon Léturgie éditée par Vents d'Ouest.